Nom de Vietnam utilitzat abans de 1945
 Imperi d'Annam
 Protectorat francès d'Annam, subdivisió de la Indoxina Francesa integrada per la part central del Vietnam 
 Imperi del Vietnam, imperi derivat del d'Annam, proclamat sota els japonesos el 1945
 Província d'Annam, la província més meridional de la Xina entre 679 i 939 (avui dia part nord del Vietnam)
 Serralada Annamita, serralada d'Indoxina